W22 peut faire référence à :
 Heurt contre ou par d'autres objets, d’après la classification internationale des maladies ;
 W22, la vingt-deuxième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres